(1887-1978), compositeur français ;
 Pascal Quignard (1948), écrivain français.